MIMO eller mimo har flere betydninger:
 MIMO - er multiple-input and multiple-output, som er en metode til at multiplicere en radioforbindelses kapacitet ved at anvende multiple senderantenner og modtageantenner ved at udnytte flervejsudbredelse.
 Multiple-input multiple-output systems - en karakterisation af styresystemer indenfor systemanalyse.
 Miami Modern Architecture - en arkitekturstil.
 MiMo District, Miami, Florida, USA.
 Musical Instrument Museums Online, et projekt; se Hornbostel-Sachs.

Navn
 Vicente Reynès Mimó (født 1981), cykelrytter.

Se også 
 MIMOS - en Malaysisk R&D organisation
 MIMOS II - et instrument anvendt på Mars udforsknings rovere.